Каратыгин, Иван:
 Каратыгин, Иван Александрович (род. 1982) — российский футболист.
 Каратыгин, Иван Максимович (1854 — ?) — городской голова Мурома (1898—1904).